Plaats in Indonesië
 Tri Mulyo (Sleman), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Tri Mulyo (Gedung Surian), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung

Zie ook 
 Trimulyo, doorverwijspagina